Geografia:
 Alemanya:
 Fohren-Linden, localitat de Birkenfeld (Renània-Palatinat)
 Linden (Hesse), localitat de Hesse
 Linden (Kaiserslautern), localitat de Kaiserslautern (Renània-Palatinat)
 Linden (Slesvig-Holstein), localitat de Slesvig-Holstein
 Linden (Westerwaldkreis), localitat de Westerwaldkreis (Renània-Palatinat)
 Märkisch Linden, localitat de Brandenburg
 Austràlia: Linden (Austràlia), localitat de Nova Gal·les del Sud
 Canadà:
 Linden (Alberta), localitat d'Alberta
 Linden (Nova Escòcia), localitat de Nova Escòcia
 Estats Units:
 Linden (Alabama), localitat d'Alabama
 Linden (Califòrnia), localitat de Califòrnia
 Linden (Carolina del Nord), localitat de Carolina del Nord
 Linden (Indiana), localitat d'Indiana
 Linden (Iowa), localitat d'Iowa
 Linden (Michigan), localitat de Michigan
 Linden (Nova Jersey), localitat de Nova Jersey
 Linden (Tennessee), localitat de Tennessee
 Linden (Texas), localitat de Texas
 Linden (Wisconsin), localitat de Wisconsin
 Lake Linden, localitat de Michigan
 Lynden (Washington), localitat de Washington
 Guyana: Linden (Guyana)
 Països Baixos: Linden (Cuijk), localitat holandesa de Cuijk
 Regne Unit: Linden Hall, localitat anglesa de Northumberland
 Sud-àfrica: Linden (Sud-àfrica)
 Suïssa: Linden (Suïssa), localitat de Berna

 Biografies:
 Andy Linden, pilot estatunidenc d'automobilístiques (1922 - 1987)
 Pieter Cort van der Linden, polític neerlandès (1846 - 1935)
 Rik van Linden, ciclista belga (n. 1949)

 Miscel·lània:
 Linden Lab, empresa estatunidenca dedicada a les noves tecnologies